Hersch Bad (1869–1942), polski historyk filozofii żydowskiego pochodzenia
 Fred Hersch (ur. 1955), amerykański pianista i kompozytor jazzowy